

Източници 

Албания